MRS, mRS oder Mrs steht als Abkürzung für:

 englische Anredeform für verheiratete Frauen, siehe Ms.
 Flughafen Marseille (IATA-Code)
 MRS Logística, brasilianische Eisenbahngesellschaft
 Materials Research Society, wissenschaftliche Gesellschaft zur Materialforschung
 Magnetresonanzspektroskopie, bildgebendes Verfahren in der Medizin
 Marginal Rate of Substitution, siehe Grenzrate der Substitution
Modifizierte Rankin-Skala (mRS), eine Skala zur Abschätzung der körperlichen Einschränkung nach einem Schlaganfall

 Mouvement pour le Rattachement de la Sarre à la France, Bewegung zur Angliederung des Saargebiets an Frankreich
 Movimiento de Renovación Sandinista, nicaraguanische Partei

Abkürzung